Амелия Великобританская (значения):
 Амелия Великобританская — член британской королевской семьи, младшая дочь короля Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.
 Амелия Великобританская — принцесса Великобритании и Ирландии, вторая дочь короля Георга II и Каролины Бранденбург-Ансбахской.